Ел Пиохо има више значења:

 Ел Пиохо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пиохо (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пиохо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пиохо (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пиохо, Сан Хавијер Дос (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пиохо, Памона Дос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пиохо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пиохо (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пиохо (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику